Línea 169 puede referirse a:

 Línea 169 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 169 de autobuses de Montevideo.